Oskar Sigurd Beniforthe Samuelson, född december 1930 i Stockholm, död  14 maj 1954 i Stockholm, var en svensk målare, tecknare och poet.

Han var son till elektrikern Sigurd Sandberg och Karin Seger. Efter realexamen studerade han konst för Sven Erixson och Olle Nyman vid Konstakademien i Stockholm. Trots stor påverkan från sina lärare och Paul Klee kom hans konst att få en mycket personlig ton och stor experimentlusta med geometriska kompositioner. Han medverkade i Nationalmuseums utställning Unga tecknare 1953. En minneskollektion av hans konst visades på Konsthögskolans elevutställning 1954 och på Färg och Form visades en postum utställning 1956. Han var representerad vid utställningen Skrivande målare och målande skrivare som visades på Lilla Paviljongen 1954. Postumt utgavs hans diktsamling Drömkuddar 1955. Hans konst består av geometriska kompositioner och landskap och är signerad med Samme.

Tryckta källor
Svenskt konstnärslexikon del V sid 25, Allhems Förlag, Malmö.

Noter

Svenska målare under 1900-talet
Män
Födda 1930
Avlidna 1954
Konstnärer från Stockholm
Svenska tecknare under 1900-talet